Haslbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Haslbeck (* 1972), deutsche Pastoraltheologin
 Günter Haslbeck (* 1966), deutscher Fußballspieler